А́мир Абра́ши (; ) — албанский футболист, опорный полузащитник швейцарского клуба «Грассхоппер» и сборную Албании. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 

В семнадцатилетнем возрасте Амир дебютировал в команде Челлендж-лиги «Винтертур».

Выступал за «красных» на протяжении трёх сезонов. В 2010 году был взят в 6-месячную аренду клубом «Грассхоппер». 17 июля в матче против «Ксамакса» Амир дебютировал в швейцарской Суперлиге. 7 ноября в поединке против «Санкт-Галлена» Абраши забил свой первый гол за «Грассхоппер».

После окончания арендного соглашения «кузнечики» выкупили трансфер футболиста и заключили с ним полноценный контракт. В августе 2010 года Абраши дебютировал в Лиге Европы УЕФА, сыграв против румынского клуба «Стяуа». В августе 2011 года в матче против «Люцерна» у Абраши случился разрыв крестообразных связок колена, в результате чего молодой полузащитник вынужден был пропустить около полугода. В 2013 году Абраши стал обладателем Кубка Швейцарии, победив в финале в серии послематчевых пенальти «Базель».

Летом 2015 года Абраши перешёл в немецкий «Фрайбург». 27 июля в матче против «Нюрнберга» он дебютировал во Второй Бундеслиге. В поединке против «Кайзерслаутерна» Амир забил свой первый гол за «Фрайбург».

Карьера в сборных 
С 2007 года Абраши начал привлекаться в сборные Швейцарии различных возрастов. В июне 2011 года в составе молодёжной сборной Швейцарии принял участие в молодёжном чемпионате Европы. На турнире Абраши провёл 4 матча, в основном выходя на замену, и стал серебряным призёром чемпионата.

В 2012 году Абраши принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. В первом матче против сборной Габона Амир появился на поле на 84-й минуте, заменив Инносента Эмегару. В следующих матчах против сборных Южной Кореи и Мексики Абраши выходил в стартовом составе, однако это не помогло швейцарцам пробиться в следующий этап соревнований.

Поскольку родители Абраши являются косовскими албанцами, то он мог выбирать между сборными Швейцарии и Албании. В итоге Абраши выбрал албанскую сборную и в августе 2013 года дебютировал за неё, выйдя в основном составе, в товарищеском матче против сборной Армении.

В октябре 2015 года сборная Албании добилась исторического достижения, отобравшись на чемпионат Европы 2016 года во Франции. По итогам отборочного турнира албанцы заняли в своей группе 2-е место и завоевали прямую путёвку на Евро. Абраши в отборочном турнире принял участие в семи матчах.

Летом 2016 года Амир попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матче против команды Швейцарии, Франции и Румынии.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: сыграно матчей: 35 / забито голов: 1; победы: 16, ничьи: 5, поражения: 14. eu-football.info.

Достижения 
 Командные
 «Грассхоппер»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2012/13

 «Фрайбург»
 Победитель Второй Бундеслиги Германии: 2015/16

 Международные
 Швейцария (до 21)
 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд: 2011

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Базель»